Кировоградская епархия:
 Кировоградская епархия ПЦУ
 Кировоградская и Новомиргородская епархия УПЦ МП